Јупитер има више значења:

Јупитер, планета у Сунчевом систему
Јупитер (бог), бог у римској митологији
 Јупитер (ракета)
 Операција Јупитер